Села:
 Веселе Поле — Дніпропетровська область, Софіївський район
 Веселе Поле — Донецька область, Добропільський район